Der Distrikt Jumla () ist einer von 77 Distrikten in Nepal und gehört seit der Verfassung von 2015 zur Provinz Karnali.

Geschichte 
Bis 2015 lag Jumla in der Verwaltungszone Karnali.

Geographie 
Der Fluss Tila, ein rechter Nebenfluss der Karnali, durchfließt den Distrikt in westsüdwestlicher Richtung. Die Distriktverwaltung befindet sich in Jumla, dem Hauptort der Stadt Chandannath.

Im Distrikt Jumla wird Reis von einer Höhe von 2400 bis zu 3050 m Höhe angebaut. Dies ist damit das höchstgelegene Reisanbaugebiet Nepals. Die angebaute Sorte Jumli Marsi ist dabei besonders kältetolerant und wird wahrscheinlich seit 1300 Jahren in Jumla am Ufer des Flusses Tila angebaut. Sowohl das Tila-Tal als auch das Sinja-Khola-Tal sind mit Reisfeldern bedeckt, auf denen diese Reissorte wächst, ein einzigartiger roter Reis, der wegen seines besonderen Geschmacks begehrt ist.

Einwohner 
Der Distrikt hatte im Jahre 2001 89.427 Einwohner; 2011 waren es 108.921.

Verwaltungsgliederung 
Einzige Stadt (Munizipalität) im Distrikt ist Chandannath.

Gaunpalikas (Landgemeinden):  

 Kankasundari
 Sinja
 Hima
Tila
Guthichaur
Tatopani
Patarasi

Bis 2017 wurde der Distrikt in die folgenden Village Development Committees (VDCs) unterteilt:
 Badki
 Birat
 Buvramadichaur
 Chhumchaur
 Depalgaun
 Dhapa
 Dillichaur
 Garjyangkot
 Ghode Mahadev
 Gothichaur
 Haku
 Kalikakhetu
 Kanakasundari
 Labhra
 Lihi
 Mahabe Pattharkhola
 Mahadev
 Malika Bota
 Malikathota
 Narakot
 Pandawagufa
 Patarasi
 Patmara
 Sanigaun
 Tamti
 Tatopani

Klimatabelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Distrikt in Nepal
 
Namensgeber (Marskrater)